Оленівська сільська рада — адміністративно-територіальна одиниця та/або орган місцевого самоврядування в Україні.

 Оленівська сільська рада — Автономна Республіка Крим, Чорноморський район
 Оленівська сільська рада — Вінницька область, Вінницький район
 Оленівська сільська рада — Дніпропетровська область, Магдалинівський район
 Оленівська сільська рада — Київська область, Фастівський район
 Оленівська сільська рада — Полтавська область, Козельщинський район
 Оленівська сільська рада — Чернігівська область, Борзнянський район

 Оленівська сільська рада — колишня сільська рада Балтського району Одеської області, у серпні 2015 увійшла до складу Балтської міської громади